Australia
Somerton – sobborgo della città di Adelaide, Australia Meridionale
Uomo di Somerton - caso di cronaca mai risolto (1948)
 Regno Unito
Somerton – parrocchia civile di Great Yarmouth, Norfolk
Somerton – parrocchia civile di Cherwell, Oxfordshire
Somerton – parrocchia civile del South Somerset, Somerset
Somerton – parrocchia civile di Babergh, Suffolk
 Stati Uniti d'America
Somerton – città della Contea di Yuma, Arizona